Chemnitzia jactura är en snäckart som beskrevs av Laws 1937. Chemnitzia jactura ingår i släktet Chemnitzia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
jactura